Abū l-Husayn al-Husaynī al-Qurashī (, DMG: Abū al-Ḥusayn al-Husaynī al-Qurashī) ist seit dem 30. November 2022 der vierte Anführer der terroristisch agierenden dschihadistischen Miliz Islamischer Staat. Nach dem Tod des vorherigen Anführers Abū l-Hasan al-Hāshimī al-Qurashī, der im Kampf gestorben sein soll, wurde er vom IS-Sprecher Abū 'Umar al-Muhājir in einer offiziellen Audioaufnahme als Nachfolger proklamiert.

Einzelnachweise 

Geboren im 20. Jahrhundert
Mann
Mitglied (Islamischer Staat)